Berliner Hof steht für:

 Berliner Hof, dienstverrichtendes personelles Gefüge im Umfeld der Familie der Hohenzollern, siehe Preußischer Hofstaat
 Berliner Hof (Nauen), denkmalgeschützter, ehemaliger Gasthof in Nauen, Brandenburg
 Berliner Hof (Bad Schwalbach), denkmalgeschützter, ehemaliger Gasthof in Bad Schwalbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Schwalbach #Berliner Hof
 Berliner Hof (Braunschweig), denkmalgeschütztes Gebäude in Braunschweig, Niedersachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Braunschweiger Altstadt